Прибоју има више значења:

 Прибоју (Бранешти), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Прибоју (Татарани), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Прибоју (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији